Most na rzece Kwai – powieść Pierre’a Boulle’a wydana w 1952
 Most na rzece Kwai – amerykańsko-brytyjski film z 1957 w reżyserii Davida Leana, adaptacja powieści